Biografteatern kan syfta på:

 Biografteatern Scala – Sverige äldsta bevarade biograf
 Biografteatern (Sveagatan, Göteborg) – en tidigare biograf i Göteborg
 Biografteatern Victoria – en tidig biograf i Malmö, sedan 1978 känd som Victoriateatern
 Svenska Biografteatern – ett filmbolag verksamt mellan 1907 och 1919